Jinja (произносится как дзиндзя) — это шаблонизатор для языка программирования Python. Он подобен шаблонизатору Django, но предоставляет Python-подобные выражения, обеспечивая исполнение шаблонов в песочнице. Это текстовый шаблонизатор, поэтому он может быть использован для создания любого вида разметки, а также исходного кода. Лицензирован под лицензией BSD.

Шаблонизатор Jinja позволяет настраивать теги, фильтры, тесты и глобальные переменные. В отличие от шаблонизатора Django, Jinja позволяет конструктору шаблонов вызывать функции с аргументами на объектах.

Jinja, как и Smarty, также поставляется с простой в использовании системой фильтров, похожей на конвейер Unix.

Пример 
Простой пример шаблона:
from jinja import from_string

tmpl = from_string('''\
<html>
<head><title>{{ variable|escape }}</title></head>
<body>
{% for item in item_list %}
   {{ item }}{% if not loop.last %},{% endif %}
{% endfor %}
</body>
</html>''')

print(tmpl.render(
    variable='Value with <unsafe> data',
    item_list=[1, 2, 3, 4, 5, 6]
))

Результат в HTML:

<html>
<head><title>Value with <unsafe> data</title></head>
<body>

    1,
    2,
    3,
    4,
    5,
    6

</body>
</html>

Применение 
Помимо веб-фреймворков (Flask), Jinja2 используется и, например, в системе управления конфигурациями SaltStack и Ansible.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Jinja

Программное обеспечение по алфавиту
Библиотеки Python
Шаблонные системы
Свободное программное обеспечение, написанное на Python